Porteirensi – abitanti di Porteiras
Porteirensi – abitanti di Porteirão